Берёзовка () — село в Долинском районе Кировоградской области Украины. Расположено на правом берегу реки Берёзовка.

Население по переписи 2001 года составляло 276 человек. Почтовый индекс — 28524. Телефонный код — 5234. Занимает площадь 0,698 км². Код КОАТУУ — 3521987601.

История 
В 1992 г. селу Раздольное возвращено историческое название Берёзовка.

Местный совет 
28524, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Берёзовка

Примечания

Ссылки 
 Берёзовка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)